Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Barbara Potter che ha battuto in finale Pam Shriver 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Tracy Austin (semifinali)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Pam Shriver (finale)
 Barbara Potter (campionessa)

 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Andrea Leand (secondo turno)
 Yvonne Vermaak (secondo turno)
 Wendy White (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1982